

Archeologia 
 Labirinto di Meride – sito archeologico situato presso il lago egiziano di Qarun

Geografia

Egitto 
 Meride – antico nome del lago Qarun (Fayyum)

Svizzera 
 Meride – ex comune ora quartiere di Mendrisio, comune nel distretto di Mendrisio (Canton Ticino)

Persone 
 Meride Atticista (II secolo) – grammatico greco antico
 Xavier Méride (Parigi, 9 gennaio 1975) – calciatore francese